Kurt Albrecht peut faire référence à :
 Kurt Albrecht (1884-1964), peintre allemand ;
 Kurt Albrecht (1885-1962), juge allemand ;
 Kurt Albrecht (1887-1918), Kapitänleutnant et commandant de U-Boot allemand ;
  (1889-1959), militaire allemand ;
  (1894-1945), psychiatre, neurologue et professeurs d'université allemand ;
  (1895-1966), officier d'artillerie ;
  (1927-1945), un soldat allemand et déserteur exécuté ;
 Kurt Albrecht, producteur de film américain.

Source de la traduction